Комбайнер — водій зернозбирального комбайну.
 Комбайнер — істота з одного з віртуальних світів трансформерів
 Комбайнер — радіотехнічний пристрій, який дозволяє передавати одночасно радіосигнали від декількох радіопередавачів за допомогою однієї спільної антени.